Taffatal heißen:

 das Tal des Flusses Taffa
 Taffatal (Gemeinde Horn), Ort bei Mödring bei Horn, Bezirk Horn, Niederösterreich